Поваров — русская фамилия. Известные носители:
 Поваров, Геллий Николаевич (1928—2004) — русский математик, философ и историк науки.

Поварова 
 Поварова, Кира Борисовна (род. 1933) — российский материаловед, доктор технических наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР.